Ерманос Васкез има више значења:

 Ерманос Васкез (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ерманос Васкез (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ерманос Васкез (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ерманос Васкез (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику